Acmaeoderella coarctata coarctata é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Lucas, tendo sido descrita no ano de 1846.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Acmaeoderella coarctata - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Acmaeoderella coarctata - NCBI Taxonomy Database
 Acmaeoderella coarctata - Global Biodiversity Information Facility
 Acmaeoderella coarctata - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
coarctata
Coleópteros descritos em 1846